Jesus' Son – raccolta di racconti di Denis Johnson del 1992
Jesus' Son – film del 1999 diretto da Alison Maclean, tratto dall'omonimo libro
Jesus' Son – singolo dei Placebo del 2016